Puchar Afryki 2005 – szósta edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez CAR mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dziewięć zespołów, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały zaś w niższych dywizjach. Mecze zostały rozegrane w okresie od 23 kwietnia do 26 listopada 2005 roku. Dla części zespołów rozgrywki te stanowiły część kwalifikacji do Pucharu Świata w Rugby 2007.

Informacje ogólne 
Główne zawody – Top 9 – zostały rozegrane w formie trzech trzyzespołowych grup rozgrywających spotkania systemem kołowym. Zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca uzyskały awans do turnieju finałowego, którego triumfator został mistrzem Afryki. Sześć niżej sklasyfikowanych reprezentacji uczestniczyło w pierwszym etapie kwalifikacji do Pucharu Świata, pozostałe zaś rywalizowały w zawodach nazwanych Super 16, choć z udziałem jedenastu zespołów podzielone geograficznie na dwie strefy, a w nich na dwie grupy, których zwycięzcy spotykali się w turnieju finałowym.

Top 9 
Mistrzem Afryki została reprezentacja Maroka, która w meczu finałowym pokonała Madagaskar. Transmitowane we francuskiej i marokańskiej telewizji spotkanie zostało rozegrane na śniegu w podparyskim Gennevilliers.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Turniej finałowy

Super 16 
W zawodach triumfował Mauritius w finale wysoko pokonując reprezentację Burkina Faso.

Północ

Południe

Finał

Kwalifikacje do Pucharu Świata 
Sześć drużyn rozpoczęło zawody od rundy 1a, w której rywalizowały systemem kołowym podzielone geograficznie na dwie grupy. Ich triumfatorzy awansowali do dwumeczu play-off, którego zwycięzca awansował do rundy 1b, gdzie dołączył do pięciu rozstawionych zespołów. W tej fazie rozgrywki toczyły się ponownie systemem kołowym w ramach dwóch trzyzespołowych grup. Zwycięzcy obu grup awansowali do dalszej części eliminacji rozegranej w ramach Pucharu Afryki 2006, zespoły z drugich miejsc walczyły natomiast o trzecie premiowane awansem miejsce w dodatkowym dwumeczu.

Runda 1a

Północ

Południe

Play-off

Runda 1b

Grupa A

Grupa B

Play-off

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Puchar Afryki
2005 w rugby union
2005 w Afryce